SNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Quintín (Messico)